Лев Сапега:
 Сапега, Лев Иванович (1557—1633) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, мыслитель; был с посольством в Русском царстве.
 Сапега, Лев Людвик (1803—1878) — австрийский политик и общественный деятель из литовско-польского рода Сапег.
 Сапега, Лев Михайлович (умер в 1610) — государственный деятель Великого княжества Литовского, судья земский.